JKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chios (Grecia)